Гран-при Испании 2003 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело, Испания. Соревнования состоялись 4 мая 2003 года.



Гонка 

|}

 Дебют новой машины Феррари - F2003-GA. Индекс GA был добавлен в честь главы ФИАТ Джанни Аньелли, умершего незадолго до премьеры автомобиля.

Ссылки 
 
 
 
 http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/motorsport/formula_one/2999465.stm

Гран-при Испании